Rotebach ist ein Gewässername:

 Rotebach (Amsoldingersee), Zufluss des Amsoldingersees bei Amsoldingen, Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern
 Rotebach (Kalte Sense), rechter Zufluss der Kalten Sense auf der Gemeindegrenze zwischen Rüschegg und Guggisberg, beide Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Rotebach (Sauerbrunnenbach), linker Zufluss des Sauerbrunnenbachs (zur Jagst) bei Sauerbronnen, Stadtteil Roßfeld, Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rotenbach
 Rothebach